Microctenochira flavonotata  — вид жуков щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов.
Центральная и Южная Америка: Венесуэла, Колумбия, Коста-Рика, Гондурас, Никарагуа, Панама, Суринам, Тринидад.
Форма тела уплощённая. Растительноядный вид, питается растениями семейства астровые (Asteraceae: Wedelia trilobata ).

Примечания

Ссылки 
 Microctenochira flavonotata (Boheman, 1855)

Microctenochira
Животные, описанные в 1855 году
Насекомые Южной Америки
Насекомые Центральной Америки